Stigmus — род песочных ос (Crabronidae), из подсемейства Pemphredoninae (подтриба Stigmina, триба Pemphredonini). Встречаются повсеместно, кроме Африки и Австралии. 25 видов.

Распространение 
В мире известно 25 видов, в Палеарктике 9, в России 7 видов.

Описание 
Мелкие осы, длина тела около 5 мм. Окраска, как правило, чёрная, со светлыми отметинами на ногах, усиках, плечевых буграх и челюстях. В переднем крыле одна дискоидальная ячейка и две радиомедиальные. Средние голени с одной шпорой. Брюшко стебельчатое. Гнёзда устраивают в сердцевине ветвей. Охотятся на тлей и листоблошек, которыми выкармливают своих личинок.

Список видов 
25 видов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 другие виды

Примечания

Литература 
 Bohart R. M., A. S. Menke. 1976. Sphecid wasps of the world, a generic revision. — Berkeley, Los Angeles, London. Univ. Calif. Press: 1—695.
 Tsuneki K. 1954. The genus Stigmus Panzer of Europe and Asia with descriptions of eight new species (Hymenoptera: Sphecidae). — Mem. Fac. Lib. Arts, Fukui Univ., Ser. II (Nat. Sei.) 3: 1—38.

Ссылки 
 Genus Stigmus. Iowa State University.

Песочные осы
Роды перепончатокрылых